Het WTA-tennistoernooi van Japan (officieel HP Japan Open) van 2013 vond plaats van 7 tot en met 13 oktober 2013 in de Japanse stad Osaka. Het was de 39e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen in de open lucht. Samantha Stosur speelde zowel in de enkelspel- als in de dubbelspelfinale.

Samenvatting 
Enkelspel – Titelverdedigster Heather Watson werd al in de eerste ronde uitgeschakeld. De als eerste geplaatste Jelena Janković meldde zich vlak voor het toernooi af wegens blessure. Het derde reekshoofd Samantha Stosur uit Australië won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als vijfde geplaatste Canadese Eugenie Bouchard in drie sets, waarmee Stosur revanche nam voor haar nederlaag in Charleston, een half jaar eerder. Stosur bracht hiermee het toernooi van Osaka voor de tweede keer op haar naam. Het was haar vijfde WTA-titel.

Dubbelspel – Titelverdedigsters Raquel Kops-Jones en Abigail Spears waren het eerste reekshoofd; zij bereikten de halve finale. Het als tweede geplaatste duo Kristina Mladenovic / Flavia Pennetta won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Sam Stosur en Zhang Shuai in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Mladenovic had daarnaast zeven eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Pennetta veertien.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Japan 2013
Japan